FFV est un sigle qui peut signifier :
 Fédération française de voile ;
 Final Fantasy V ;
 Fédération française des volailles ;
 Förenede Fabriksverken, une manufacture d'armes suédoise.